Haiderhof ist der Ortsname von

 Haiderhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Haiderhof (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haiderhof (Gemeinde Rappottenstein), Ortsteil von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Haiderhof bezeichnet
 den Haiderhof (Schneizlreuth), eine Ausflugsgaststätte in Schneizlreuth im Landkreis Berchtesgadener Land

Siehe auch:
 Haiderhöf
 Heiderhof
 Heiderhoff